Польская республика:

 Польская республика — обобщённое название государства Польша в целом.
 Польская Республика (1918—1939) — название польского государства, существовавшего в 1918—1939 годах.